Louis Gomis (?-) est un ancien footballeur sénégalais ayant évolué dans le championnat du Sénégal.
 Louis Gomis (1945-) est un ancien footballeur sénégalais ayant évolué dans le championnat de France de deuxième division.
 Louis Gomis (1971-) est un ancien footballeur franco-sénégalais de l'OGC Nice. 
 Louis Gomis (né en 1974) est un footballeur sénégalais.